Albert Oppel (1831-1865), paléontologue allemand.
 Jean-Hugues Oppel (1957 -), écrivain français.
 Kenneth Oppel (1967 -), écrivain canadien.
 Nicolaus Michael Oppel (1782-1820), naturaliste allemand.
 Reinhard Oppel (1878-1941), un compositeur allemand.